Vienne může znamenat:

 Vienne (departement) – departement ve Francii
 Vienne (řeka) – řeka ve Francii
 Vienne (Isère) – město v departementu Isère ve Francii
 Arrondissement Vienne – arrondissement v departementu Isère ve Francii